Неделку () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Неделку, Драгош (род. 1997) — румынский футболист, центральный защитник клуба «Вииторул» и сборной Румынии.
 Неделку, Елена (род. 1964) — румынская гребная рулевая.
 Неделку, Мариус (род. 1974) — популярный румынский певец, бывший участник группы Akcent.